Гладнев — фамилия; имеет женскую форму Гладнева.
 Гладнев, Анатолий Иванович — советский и российский артист театра, народный артист России.
 Гладнев, Игорь Алексеевич (род. 1961) — российский артист театра и кино, телеведущий, министр культуры Пермского края.